17-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой под эгидой ЛИХГ проходил с 14 по 20 марта 1932 года в Берлине (Германия). Это первый с 1929 года независимый чемпионат Европы и последний. Все последующие чемпионы Европы получат свой титул как лучшая европейская команда на чемпионате мира. Первоначально предполагалось проведение турнира в Чехословакии, но из-за проблем со строительством стадиона проведение соревнования было доверено Германии. Хоккейный турнир на Олимпиаде в Лейк-Плесиде выполнял функции чемпионата мира 1932, но из-за того что по причине экономического кризиса добраться до США смогли только две европейские сборные — Германии и Польши, было принято решение о проведении отдельного чемпионата Европы. Хоккеисты сборной Германии стали первыми игроками, которые в один год приняли участие и в Олимпийских играх, и в Чемпионате Европы.

Схема проведения турнира не сильно отличалась от формата чемпионатов 1926 и 1929 годов, но так как в группе А все три команды показали одинаковые результаты, был проведен турнир за золотые медали среди пяти команд. Сборная Швеции стала чемпионом и завоевала свой четвёртый титул, опередив лишь на одно очко сборные Австрии и Швейцарии, завоевавшие серебряные и бронзовые медали соответственно. Лучшим бомбардиром чемпионата стал британец Джерри Дейви, забивший 7 голов.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Матчи за 6-9 места 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Финальный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Итоговое положение команд

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1932
Март 1932 года
Чемпионаты Европы в 1932 году
Спорт в Германии в 1932 году
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Чемпионаты Европы в Германии